SXG steht für:
 Senanga Airport (IATA-Code), Flughafen von Senanga, Westprovinz, Sambia

sxg steht für:
 Shixing (ISO-639-3-Code), Qiang-Gyalrong-Sprache in Sichuan und Tibet

Abkürzung